Due vite – romanzo di Emanuele Trevi del 2020
 Due vite – singolo di Marco Mengoni del 2023